Malay ist

der Name oder ein Teil des Namens von Gemeinden in Frankreich
 Malay (Saône-et-Loire) im Département Saône-et-Loire
 Malay-le-Grand im Département Yonne
 Malay-le-Petit im Département Yonne

in den Philippinen
 der Name einer Stadtgemeinde in der Provinz Aklan, siehe Malay (Aklan)

der Name von Personen
 der Nachname einer US-amerikanischen Sängerin Jessi Malay

die englische Kurzbezeichnung für 
 die Malaiische Sprache
 die Malaien

Siehe auch:
 Malai
 Maley, Malley